Schuse ist der Familienname folgender Personen:

 Panteleimon Krestowitsch Schuse (1870–1942), arabisch-russischer Orientalist, Religionswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wladimir Panteleimonowitsch Schuse (1904–1993), russischer Physiker und Hochschullehrer